I20 eller I 20 eller I-20 kan syfta på:

I 20 – en tidigare benämning på Kalmar regemente åren 1816–1892.
I 20 – en tidigare benämning på Västerbottens regemente åren 1893–2000.
I 20 – en företagspark som ingår i stadsdelen Regementet i Umeå, se Umestan
I-20 – en Interstate Highway i södra USA, se Interstate 20.
Hyundai i20 - bilmodell i mindre mellanklassen.